«Брегалница» — македонский футбольный клуб представляющий в чемпионате своей страны город Штип. Клуб основан в 1921 году, домашним стадионом клуба, является стадион «Градски», вмещающий 4000 зрителей. В Первой лиге Македонии клуб провёл в общей сложности 8 сезонов, дебютным из которых был сезон 1992/93, в сезоне 1996/97 клуб добился и наивысшего результата в чемпионатах Македонии, в своей истории, заняв 6-е место. Лучшим результатом клуба в Кубке Македонии, является выход в полуфинал в сезоне 2005/06. Во время существования союзной Югославии «Брегалница» 4 раза побеждала в чемпионатах республики Македония, в 1964, 1967, 1976 и 1984 годах.

Известные футболисты 

  Гого Йовчев
  Сашо Лазаревски
  Ристе Наумов
  Игор Стоянов
  Ванчо Трайчев
  Владимир Джилас

Известные тренеры 
  Никола Спасов

Ссылки 
 Брегалница на foot.dk
 Брегалница на weltfussballarchiv.com
 Брегалница на soccerway.com

Футбольные клубы Северной Македонии